Le qualificazioni del singolare maschile del Indian Wells Masters 2023 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Dušan Lajović (primo turno, ritirato)
  Nuno Borges (primo turno)
  Denis Kudla (primo turno)
  Emilio Gómez (primo turno)
  Christopher O'Connell (primo turno)
  Zhang Zhizhen (qualificato)
  Alexei Popyrin (ultimo turno, lucky loser)
  Cristian Garín (qualificato)
  Thanasi Kokkinakis (qualificato)
  Christopher Eubanks (primo turno)
  Radu Albot (ultimo turno, lucky loser)
  Francesco Passaro (ultimo turno, ritirato)

  Matteo Arnaldi (ultimo turno)
  Yosuke Watanuki (primo turno) 
  Aleksandr Ševčenko (primo turno) 
  Rinky Hijikata (qualificato) 
  Tarō Daniel (qualificato) 
  Borna Gojo (qualificato) 
  Leandro Riedi (qualificato) 
  Tomáš Macháč (ritirato) 
  Steve Johnson (primo turno) 
  Jan-Lennard Struff (qualificato) 
  Pavel Kotov (primo turno) 
  Filip Misolic (ultimo turno)

Qualificati 

  Rinky Hijikata
  Borna Gojo 
  Leandro Riedi
  Aleksandar Vukic
  Alejandro Tabilo
  Zhang Zhizhen

  Tarō Daniel 
  Cristian Garín 
  Thanasi Kokkinakis  
  Maximilian Marterer  
  Jan-Lennard Struff  
  Wu Tung-lin

Lucky loser 

  Alexei Popyrin

  Radu Albot

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Indian Wells Masters 2023